Villa Mathilde steht für:

 Villa Mathilde, siehe Liste der Kulturdenkmale auf dem Weißen Hirsch in Dresden
 Villa Mathilde, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Neustadt an der Weinstraße (Kernstadt)